La competizione del salto ostacoli a squadre di equitazione dei Giochi della XX Olimpiade si è svolta il giorno 3 settembre 1972 allo Stadio olimpico di Monaco.

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Salto ostacoli a squadre